De Engelse voetbalclub Aston Villa FC speelt sinds 1975 wedstrijden in Europese competities. Hieronder volgt een overzicht van de gespeelde wedstrijden per seizoen.

Overzicht

'''Uitslagen vanuit gezichtspunt Aston Villa

Statistieken

UEFA Cup (seizoen 1975/76)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Aston Villa onder leiding van trainer-coach Ron Saunders vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1975/76.

UEFA Cup (seizoen 1977/78)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Aston Villa onder leiding van trainer-coach Ron Saunders vertegenwoordigden in de UEFA Cup, seizoen 1977/78.

Europacup I (seizoen 1981/82)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Aston Villa onder leiding van trainer-coach Ron Saunders vertegenwoordigden in de Europacup I, seizoen 1981/82.

Europacup I (seizoen 1982/83)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Aston Villa onder leiding van trainer-coach Tony Barton vertegenwoordigden in de Europacup I, seizoen 1982/83.

UEFA Intertoto Cup (seizoen 2008)

Bijgaand een overzicht van de spelers die Aston Villa onder leiding van trainer-coach Martin O'Neill vertegenwoordigden in de UEFA Intertoto Cup, seizoen 2008.

Zie ook
Deelnemers UEFA-toernooien Engeland

Aston Villa FC
Aston Villa FC